Орловац може бити:
 Орловац (Куршумлија), насељено место у општини Куршумлија, Топлички управни округ, Република Србија
 Орловац (Нова Рача), насељено место у општини Нова Рача, Бјеловарско-билогорска жупанија, Република Хрватска
 Орловац Зденачки, насељено место града Грубишног Поља, Бјеловарско-билогорска жупанија, Република Хрватска
 Орловац, један од четири врха Фрушке горе.

 или
 ХЕ Орловац, хироелектрана на реци Цетини, Хрватска